Рашково — топоним:
 Рашково — село в Болгарии;
 Рашково — село в Каменском районе Приднестровской Молдавской Республики
 Рашково — деревня, Молоковский район, Тверская область, Россия

См. также 
 Вад-Рашково — ныне Вадул-Рашков, село в Шолданештском районе Молдавии, напротив (через Днестр) с. Рашково
 Рашков